Altinati – abitanti di Altino (Quarto d'Altino)
Altinati – abitanti di Quarto d'Altino